Ameseder ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Ameseder (1856–1938), österreichischer Maler
 Rudolf Ameseder (1877–1937), österreichischer Kunsthistoriker und Philosoph